Pronto puede referirse a:

Pronto, palabra del idioma español con diversas acepciones, que puede funcionar como sustantivo, adjetivo y adverbio. Generalmente suele utilizarse como adverbio de tiempo (sin demora), adjetivo (veloz) y sustantivo (enfado o reacción espontánea airada).
Pronto, revista del corazón española.
Pronto, revista del corazón argentina.